Marieholm kan syfta på:
Marieholm, Eslövs kommun – en tätort i Eslövs kommun
Marieholm, Gnosjö kommun – (även Marieholmsbruk), en tätort i Gnosjö kommun
Marieholm, Mariestad – en kungsgård, och stadsdel, i Mariestads kommun
Marieholm, Göteborg – ett industri- och handelsområde i östra Göteborg
S/S Marieholm – ett fartyg för Svenska Amerika Linien

Se även
Marieholms bruk
Marieholms Yllefabriks AB
Marieholms Tegelbruk
Marieholmsbanan
Marieholmsbron
Marieholmstunneln
Marieholmskyrkan
Marieholms landeri
Marieholms landskommun